Alain Leygonie
 
 Frédéric Leygonie

Autre 
 Manoir de Leygonie